

Chimica 
 R36 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R36 – tangenziale di Courtrai (Belgio)
 R36 – strada regionale N17 tra Ermelo e Chrissiesmeer- Morbeng (Sudafrica)

Altro 
 R36 – dirigibile britannico